Альтманн () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Густав Альтманн — німецький офіцер часів Другої світової війни
 Маріо Альтманн — австрійський хокеїст

Див. також 
 Альтман